Опыты:

 Опыты (Монтень);
 Опыты (Бэкон);
 Опыты (журнал).